Казуи́стика (от  — случай, казус) — в общеупотребительном бытовом значении под этим термином понимают изворотливость в аргументах при доказательстве сомнительных или ложных идей; крючкотворство.

В другом источнике указано что Казуистика — теория искусства применять к отдельным случаям (казусам (лат. casus — происшествие, инцидент)) общие религиозные, нравственные или юридические принципы, бесспорные по существу, но далеко не всегда поддающиеся непосредственному приложению к отдельным жизненным явлениям. Казуистика возникла в средние века как богословская дисциплина, с целью применять общие нравственно-богословские законы к конкретным случаям и разрешать возникающие в таких случаях вопросы совести, и её применяли схоластики (богословы и юристы).

Богословие 
У средневековых схоластов (теологов и юристов) казуистика представляла собой особый диалектический приём, при помощи которого какой-либо религиозный, моральный или юридический вопросы разбиваются на бесчисленное множество мелких деталей и случаев, и, вместо решения вопроса в принципе, стараются войти в тончайший и исчерпывающий анализ всех возможных, и мысленно представимых, случаев. В диалектической казуистике особенно отличались иезуиты. С тех пор в теологии под казуистикой стали понимать и учение о степени греха применительно к различным обстоятельствам. Казуистика стала (особенно в католицизме) теорией «казусов совести», регулирующей конфликты между различными нравственными обязательствами человека, когда необходимо определить приоритет одного из них перед другим в конкретных сложных обстоятельствах.

Право 
В юриспруденции под казуистикой понимают анализ данного дела, случая (казуса) и выведение из него путём логической и юридической интерпретации некоторых общих принципов, дополняющих недостающие в законодательстве нормы. В судебной практике большинства стран нередко приходится прибегать к казуальному творчеству из-за выдвигаемых усложняющейся жизнью новых вопросов, ещё не отражённых в законе.

Медицина 
В медицине под казуистикой понимается «отдельное наблюдение (повреждения или заболевания), представляющее научный и практический интерес ввиду его редкости и необычности».

См. также 

 Демагогия
 Казуальность
 Софизм

Примечания

Литература

На русском 
 Н. С. Суворов, «Казуистика и пробабилизм», «Юридический Вестник», № 11, 1889.
 
 
 
 
 Билоус Т. Свет и тени моральной казуистики  // Спільне, 10 декабря 2020.

На других языках 

 Arras, John D. (1991). "Getting Down to Cases: The Revival of Casuistry in Bioethics." , Vol. 16, pp. 29–51.
 Biggar, Nigel. (1989). "A Case for Casuistry in the Church." , Vol. 6, p. 29.
 Blake, David C. (1992). "The Hospital Ethics Committee: Health Care's Moral Conscience or White Elephant?" Hastings Center Report, Vol. 22, pp. 6–12.
 Bliton, Mark J. (1993). The Ethics of Clinical Ethics Consultation: On the Way to Clinical Philosophy (Diss. Vanderbilt)
 Boeyink, David E. (1992). "Casuistry: A Case-Based Method for Journalists." , Vol. 7, pp. 107–120.
 Boyle, Joseph. (1991). "Who is Entitled to Double Effect?" , pp. 475–494.
 Brody, Baruch A. (1988). "Ethical Questions Raised by the Persistent Vegetative Patient." Hastings Center Report, Vol. 18, pp. 33–37.
 Brody, Baruch A. (1989). "A Historical Introduction to Jewish Casuistry on Suicide and Euthanasia." in Baruch A. Brody, Suicide and Euthanasia: Historical and Contemporary Themes (Netherlands).
 Carlson, A. Cheree. (1992). "Creative Casuistry and Feminist Consciousness: The Rhetoric of Moral Reform." , Vol. 78, pp. 16–33.
 Carney, Bridget Mary. (1993). Modern Casuistry: An Essential But Incomplete Method for Clinical Ethical Decision-Making. (Diss., Graduate Theological Union).
 Carson, Ronald A. (1990). "Interpretive Bioethics: The Way of Discernment." , Vol. 11, pp. 51–59.
 Carson, Ronald A. (1988). "Paul Ramsey, Principled Protestant Casuist: A Retrospective." ', Vol. 2, pp. 24–35.
 Chidwick, Paula Marjorie (1994). Approaches to Clinical Ethical Decision-Making: Ethical Theory, Casuistry and Consultation. (Diss., U of Guelph)
 Davis, Dena S. (1992). "Abortion in Jewish Thought: A Study in Casuistry." Journal of the American Academy of Religion, Vol. 60, pp. 313–324.
 Degrazia, David (1992). "Moving Forward in Bioethical Theory: Theory, Cases, and Specified Principilism." , Vol. 17, pp. 511–539.
 Downie, R. (1992). "Health Care Ethics and Casuistry." , Vol. 18, pp. 61–62, 66.
 Drane, J.F. (1990). "Methodologies for Clinical Ethics." , Vol. 24, pp. 394–404.
 Dworkin, R.B. (1994). "Emerging Paradigms in Bioethics: Symposium." , Vol. 69, pp. 945–1122.
 Elliot, Carl (1992). "Solving the Doctor's Dilemma?" New Scientist, Vol. 133, pp. 42–43.
 Emanuel, Ezekiel J. (1991). The Ends of Human Life: Medical Ethics in a Liberal Polity (Cambridge).
 Franklin, James (2001). The Science of Conjecture: Evidence and Probability Before Pascal (Johns Hopkins), ch. 4.
 Gallagher, Lowell (1991). Medusa's Gaze: Casuistry and Conscience in the Renaissance (Stanford)
 Gaul, Al (1995). "Casuistry, Care, Compassion, and Ethics Data Analysis." ANS Advance Nursing Science, Vol. 17, pp. 47–57.
 Green, Bryan S. (1988). Literary Methods and Sociological Theory: Case Studies of Simmel and Weber (Albany)
 Hoffmaster, B. (1994). "The Forms and Limits of Medical Ethics." Social Science and Medicine, Vol. 39, pp. 1155–64.
 Houle, Martha Marie (1983). The Fictions of Casuistry and Pascal's Jesuit in "Les Provinciales" (Diss. U California, San Diego)
  (1993). "Casuistry in Action: Robert Boyle's Confessional Interviews with  and ." Journal of Ecclesiastical History, Vol. 44, pp. 80–99.
 Hunter, Kathryn Montgomery (1989). "A Science of Individuals: Medicine and Casuistry." , Vol. 14, pp. 193–220.
  (1991). "American Moralism and the Origin of Bioethics in the United States." , pp. 113–130.
  (1986). "Casuistry and Clinical Ethics." , Vol. 7, pp. 65–74.
  (1986). "Casuistry" in J.F. Childress and J. Macgvarrie, eds. Westminster Dictionary of Christian Ethics (Philadelphia)
  (1991). "Casuistry as Methodology in Clinical Ethics." , pp. 295–307.
  (1991). "Of Balloons and Bicycles; or, The Relationship Between Ethical Theory and Practical Judgment." , pp. 14–16.
  and Stephen Toulmin (1988). The Abuse of Casuistry: A History of Moral Reasoning (California).
 Keenan, James F., S.J. and Thomas A. Shannon. (1995). The Context of Casuistry (Washington).
 Kirk, K. (1936). Conscience and Its Problems, An Introduction to Casuistry (London)
 Klinefelter, Donald S. (1990). "How is Applied Philosophy to Be Applied?" , pp. 16–26.
 Kopelman, Loretta M. (1994). "Case Method and Casuistry: The Problem of Bias." , Vol. 15, pp. 21–37.
 Kopelman, Loretta M. (1990). "What is Applied About 'Applied' Philosophy?" , Vol. 15, pp. 199–218.
 Kuczewski, Mark G. (1994). "Casuistry and Its Communitarian Critics." Kennedy Institute of Ethics Journal, Vol. 4, pp. 99–116.
 Kuczewski, Mark G. (1994). Fragmentation and Consensus in Contemporary Neo-Aristotelian Ethics: A Study in Communitarianism and Casuistry (Diss., Duquesne U).
 Leites, E. (1988). ed. Conscience and Casuistry in Early Modern Europe (Cambridge).
 Leites, E. (1974). "Conscience, Casuistry, and Moral Decision: Some Historical Perspectives." , Vol. 2, pp. 41–58.
 Long, Edward LeRoy, junior (1954). Conscience and Compromise: an Approach to Protestant Casuistry (Philadelphia, Penn.: Westminster Press)
 MacIntyre, Alasdair (1990). "The Abuse of Casuistry: A History of Moral Reasoning." Journal of the History of Philosophy, Vol. XXVIII, pp. 634–635.
 MacIntyre, Alasdair (1984). "Does Applied Ethics Rest on a Mistake?" Monist, Vol. 67, pp. 498–513.
 Mackler, Aaron Leonard. Cases of Judgments in Ethical Reasoning: An Appraisal of Contemporary Casuistry and Holistic Model for the Mutual Support of Norms and Case Judgments (Diss., Georgetown U).
 Macpherson-Smith, M. (1994). "Anchor and Course for the Modern Ship of Casuistry." , Vol. 3, pp. 391–402.
 Mahowald, Mary B. (1994). "Collaboration and Casuistry: A Peircean Pragmatic for the Clinical Setting." in Herman Parret, ed. Peirce and Value Theory (Amsterdam).
 McCready, Amy R. (1992). "Milton's Casuistry: The Case of 'The Doctrine and Discipline of Divorce.' " , Vol. 22, pp. 393–428.
 Miller, Richard B. (1989). "On Transplanting Human Fetal Tissue: Presumptive Duties and the Task of Casuistry." , Vol. 14, pp. 617–624.
 Murray, Thomas H. (1994). "Medical Ethics, Moral Philosophy and Moral Tradition." in K.W.M. Fulford, ed.  (New York).
 Murray, Thomas H. (1993). "Moral Reasoning in Social Context." , Vol. 49, pp. 185–199.
 Odozor, Paulinus Ikechukwu (1989). Richard A. McCormick and Casuistry: Moral Decision-Making in Conflict Situations (M.A. Thesis, St. Michael's College).
 Pack, Rolland W. (1988). Case Studies and Moral Conclustions: The Philosophical Use of Case Studies in Biomedical Ethics (Diss., Georgetown U).
 Pascal, Blaise (1967). The Provincial Letters (London).
 Peach, Lucinda Joy (1994). "Feminist Cautions About Casuistry." Policy Studies, Vol. 57, pp. 143–160.
 Río Parra, Elena del (2008). Cartografías de la conciencia española en la Edad de Oro (Mexico).
 Rudy, Kathy (1994). "Thinking Through the Ethics of Abortion." Theology Today, Vol. 51, pp. 235–249.
 Seiden, Melvin (1990). Measure for Measure: Casuistry and Artistry (Washington).
 Sichol, Marcia, S.H.C.J. (1992). "Women and the New Casuistry." Thought, Vol. 67, pp. 148–157.
 Singer, Marcus G. (1980). "Is Ethics a Science: Ought it to Be?" Zygon, Vol. 15, pp. 29–42.
 Smith, David H. (1991). "Stories, Values, and Patient Care Decisions." in Charles Conrad, ed. The Ethical Nexus: Values in Organizational Decision Making. (New Jersey).
 Sobel, Jordan Howard (1985). "Everyone's Conforming to a Rule." , Vol. 48, pp. 375–387.
 Spohn, William C. (1993). "The Magisterium and Morality." Theological Studies, Vol. 54, pp. 95–111.
 Starr, G. (1971). Defoe and Casuistry (Princeton).
 Strong, Carson (1988). "Justification in Ethics" in Baruch Brody, ed. Moral Theory and Moral Judgment in Medical Ethics (Dordrecht).
 Tallmon, James Michael (2001). "Casuistry" in The Encyclopedia of Rhetoric. Ed. Thomas O. Sloane. New York: Oxford University Press, pp. 83–88.
 Tallmon, James Michael (1993). Casuistry and the Quest for Rhetorical Reason: Conceptualizing a Method of Shared Moral Inquiry (Diss., U of Washington).
 Tallmon, James Michael (1994). "How Jonsen Really Views Casuistry: A Note on the Abuse of Father Wildes." , Vol. 19, pp. 103–113.
 Taylor, Richard (1984). Good and Evil – A New Direction: A Foreceful Attack on the Rationalist Tradition in Ethics (Buffalo).
 Thomasma, David C. (1994). "Clinical Ethics as Medical Hermeneutics." , Vol. 15, pp. 93–111.
 Tomlinson, Tom (1994). "Casuistry in Medical Ethics: Rehabilitated, or Repeat Offender?" , Vol. 15, pp. 5–20.
 Toulmin, Stephen (1982). "How Medicine Saved the Life of Ethics." , Vol. 25, pp. 736–750.
 Toulmin, Stephen (1988). "The Recovery of Practical Philosophy." , Vol. 57, pp. 337–352.
 Toulmin, Stephen (1981). "The Tyranny of Principles." , Vol. 11, pp. 31–39.
 Van Der Steen, William J., and Bert Musschenga (1992). "The Issue of Generality in Ethics." , Vol. 26, pp. 511–524.
 Walton, Douglas N. (1990). "Courage, Relativism and Practical Reasoning." Philosophia, Vol. 20, pp. 227–240.
 Watson, Robert N. (1992). "Measure for Measure: Casuistry and Artistry." , Vol. 43, pp. 242–244.
 Weinstein, Bruce David (1989). The Possibility of Ethical Expertise (Diss. Georgetown U).
 Weston, Anthony (1984). "Drawing Lines: The Abortion Perplex and the Presuppositions of Applied Ethics." Monist, Vol. 67, pp. 589–604.
 Wildes, Kevin Wm., S.J. (1990). "The Priesthood of Bioethics and the Return of Casuistry." , Vol. 18, pp. 33–49.
 Wildes, Kevin Wm., S.J. (1993). The View for Somewhere: Moral Judgment in Bioethics (Diss. Rice U).
 Winston, Morton (1990). "Ethics Committee Simulations." Teaching Philosophy, pp. 127–140.
 Zacker, David J. (1991). Reflection and Particulars: Does Casuistry Offer Us Stable Beliefs About Ethics? (M.A. Thesis, Western Michigan U).
 Zaner, Richard M. (1993). "Voices and Time: The Venture of Clinical Ethics." '', Vol. 18, pp. 9–31

Богословие
Толкование права
Приёмы демагогии